Screaming Trees (МФА: ) — американская рок-группа из Эллинсберга, штат Вашингтон, просуществовавшая с 1985 по 2000 год. В первоначальном составе были: Марк Ланеган у микрофона, Гэри Ли Коннер с гитарой, его брат Ван Коннер с бас-гитарой и Марк Пикерел за барабанной установкой. Пикерел вскоре был заменён Барреттом Мартином и в таком составе коллектив выпустил наиболее успешные свои работы. В арсенале Screaming Trees восемь студийных альбомов, четыре мини-альбома и семь синглов. Жанр можно охарактеризовать как гранж с элементами психоделической музыки и хард-рока.

1985−1989 
Братья Коннер с Марком Ланеганом и Марком Пикрелом формируют Screaming Trees в 1985 году в Эллинсберге, маленьком городке на расстоянии чуть более ста миль от Сиэтла. Вместе их собирает общее увлечение панком, гаражной музыкой и классическим роком. Группа репетировала в магазине видео-проката семьи Коннер, свой первый мини-альбом Other Worlds они записали летом 85-го на студии Creative Fire Recording в Эллинсберге. Первый студийный альбом Clairvoyance вышел год спустя на лейбле Velvetone Records и представлял собой смесь психоделической музыки и хард-рока. При помощи Стива Фиска альбом попал во внимание Грэга Джинна и Screaming Trees подписали контракт с SST Records. На этом лейбле группа выпустила три альбома в период с 1987 по 1989: Even If and Especially When, Invisible Lantern и Buzz Factory. Параллельно коллектив давал концерты в США с такими группами как Firehose и Meat Puppets.

1990−2000 
В 1990 году группа подписала контракт с крупным лейблом Epic Records и год спустя записала пятый студийный альбом Uncle Anesthesia, спродюсированный вокалистом Soundgarden Крисом Корнеллом. Альбом включал в себя песню «Bed of Roses», ставшую первым крупным хитом Screaming Trees. Альбом Uncle Anesthesia продаётся лучше, чем все их предыдущие альбомы. В то же время выходит невероятно успешный Nevermind группы Nirvana, благодаря чему широкой публике становится известна остальная часть сцены Сиэтла: Alice in Chains, Pearl Jam и Soundgarden. Screaming Trees же по-прежнему остаются на втором плане. В 1992 году Марка Пикерела сменяет Барретт Мартин и вместе с новым барабанщиком выходит шестой альбом Sweet Oblivion. Альбом включал в себя хиты «Nearly Lost You», «Dollar Bill» и «Shadow of the Season», успешные как на радио-станциях, так и на телеэкране. В США было продано 300 000 экземпляров Sweet Oblivion. Группа поддерживает новый альбом годичным туром, в ходе которого между участниками коллектива впервые чувствуется напряжённость. Screaming Trees берёт четырёх-годичный перерыв. Последний альбом Dust выходит в 1996 году и порождает хиты «All I Know» и «Dying Days». Хоть альбом и был весьма успешным в чартах, а также сделал группу известной за пределами США, он не соответствовал предыдущей работе Sweet Oblivion. В 1999 году группа записывает некоторый материал для нового альбома, но из-за ряда разногласий как между собой, так и с лейблом он так и не выходит. В 2000 году коллектив объявляет о своём распаде.

После Screaming Trees 
Марк Ланеган какое-то время играл в Queens of the Stone Age с Джошем Хомме и в The Gutter Twins с Грегом Дулли. Он выпустил три успешных альбома дуэтом с Изобель Кэмпбелл, один из них был номинирован Mercury Prize. Также Марк выпустил восемь весьма удачных сольных альбомов.Гэри Ли Коннер пел в The Purple Outside и Microdot Gnome, вместе с Хомме выпустил мини-альбом Grasshopper's Daydream/Behind The Smile.Ван Коннер основал группу Gardener, также внёс вклад в другие проекты, в том числе брата Гэри Ли и Марка Ланегана.Барретт Мартин работал в Stone Temple Pilots и R.E.M., выпустил два малоуспешных сольных альбома, в настоящее время играет в группе Minus 5. Также, вместе с Марком Ланеганом, готовит второй альбом группы Mad Season.22 июня 2011 года было объявлено о выходе неизданного материала Screaming Trees 1999 года. В доработке альбомы приняли участие Джек Эндино и Барретт Мартин. Last Words: The Final Recordings вышел 2 августа того же года.

Участники 
 Марк Ланеган — вокал, гитара (1985—2000; умер в 2022)
 Гэри Ли Коннер — гитара, бэк-вокал (1985—2000)
 Ван Коннер — бас-гитара, бэк-вокал (1985—2000)
 Марк Пикерел — ударные (1985—1991)
 Баррет Мартин — ударные, перкуссия (1991—2000)
 Джош Хомме — ритм-гитара (1996—1998)

Только на гастролях 
 Донна Дрэш — бас-гитара (1988, 1991)
 Шон Холлистер — барабаны (1991)
 Дэн Питерс — барабаны (1991)

Дискография

Альбомы 
  (1986)
  (1987)
  (1988)
  (1989)
  (1991)
 Sweet Oblivion (1992)
  (1996)
  (2011)

Мини-альбомы 
 Other Worlds (1985)
 Beat Happening/Screaming Trees (1988)
 Something About Today (1990)
 Change Has Come (1991)
 Winter Songs Tour Tracks (1992)

Синглы 
 Bed of Roses (1991)
 Nearly Lost You (1992)
 Shadow of the Season (1993)
 Dollar Bill (1993)
 All I Know (1996)
 Dying Days (1996)
 Sworn and Broken (1996)

Компилляции 
 Anthology: SST Years 1985-1989 (1991)
 Nearly Lost You (2001)
 Ocean of Confusion: Songs of Screaming Trees 1989-1996 (2005)

Ссылки 
 Официальный сайт Screaming Trees 
 Официальный сайт Марка Ланегана 
 Официальный сайт Барретта Мартина 

Рок-группы из штата Вашингтон
Гранж-группы
Группы психоделического рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2000 году
Исполнители SST Records
Исполнители Sub Pop